Zhangyelu (kinesiska: 张掖路, 城关区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, nära eller i provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zhangyelu är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lanzhou,  km öster om Zhangyelu. Runt Zhangyelu är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina